

Toponyme

Asse, chaîne de collines près de Wolfenbüttel en Basse-Saxe, Allemagne.

Asse, commune de Belgique située dans la province du Brabant flamand. Un grand cortège carnavalesque s'y déroule le dimanche 35 jours avant Pâques.
 Ruisseau d'Asse

Asse, cours d'eau des Alpes-de-Haute-Provence, affluent de la Durance.
 Asse, cours d'eau de la Vienne et de la Haute-Vienne, affluent de la Benaize.

Asse, cours d'eau du canton de Vaud.

Patronyme 

 Geneviève Asse, pseudonyme de Geneviève Bodin (1923 - 2021), artiste peintre et graveuse française.

Dénomination commerciale 
 Asse, marque japonaise de barres de chocolat, nommée d'après le nom de la commune belge.

Mathématiques 
 Asse peut également signifier « les assertions suivantes sont équivalentes », c'est-à-dire signifient la même chose.

Football 
 ASSE : Association sportive de Saint-Étienne

Voir aussi